Der Ministerpräsident der Republik Nordmazedonien ist der Regierungschef des Landes. Das Amt besteht in dieser Form seit der Unabhängigkeit des Staates von Jugoslawien am 8. September 1991. Seit dem 16. Januar 2022 ist Dimitar Kovačevski Ministerpräsident.

Siehe auch 
 Präsident der Republik Nordmazedonien

Einzelnachweise 

Ministerpräsident (Nordmazedonien)
Nordmazedonien